Landtagswahlkreis Köthen steht für folgende Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

 Landtagswahlkreis Köthen
 Landtagswahlkreis Köthen I
 Landtagswahlkreis Zerbst – Köthen II